Jabalquinto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Jabalquinto (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Jaén, 
 Jabalquinto (kommun), Andalusien, Provincia de Jaén, 

Robotskapade Spanienförgreningar